Angiosperm Phylogeny Group – międzynarodowa grupa systematyków roślin
 System APG – system klasyfikacji roślin okrytonasiennych, opracowany przez grupę APG
 System APG I
 System APG II
 System APG III
 Atlas of Peculiar Galaxies – atlas osobliwych galaktyk